Бог любви в разных культурах:
 Эрот (Эрос) — бог любви в древнегреческой мифологии.
 Амур (Купидон) — бог любви в древнеримской мифологии.
 Кама — бог любви в индуизме.
 Ангус — бог любви в Ирландской мифологии.

Фильмы с названием «Бог любви»:
 Бог любви (фильм, 1990) (Pyar Ka Devta) — индийский фильм с Митхуном Чакраборти в главной роли.
 Бог любви (фильм, 1997) () — американский фильм ужасов, с элементами комедии (реж. Фрэнк Гроу).
 Бог любви (фильм, 2010) () — американский короткометражный фильм, лауреат премии «Оскар».

Другое:
 Бог любви () — это 9 серия 2 сезона американского мультсериала «Гравити Фолз».

См. также 
 :Категория:Боги любви и брака